Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2019 de l’US Open de tennis qui est disputé du 26 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Avant le tournoi

Contexte 
À l'aube du dernier dernier tournoi du Grand Chelem de l'année, se détache quelques joueuses qui ont marqué cette saison. Bianca Andreescu, vainqueur des tournois d'Indian Wells et de Toronto, Ashleigh Barty, vainqueur du tournoi de Miami et de Roland-Garros, et Karolína Plíšková, vainqueur à Brisbane, sont les seules joueuses à comptabiliser trois titres à leur palmarès cette année. S'ajoute à la liste Naomi Osaka, vainqueur de l'Open d'Australie et tenante du titre ici, et Simona Halep, vainqueur de Wimbledon. Serena Williams, présente à trois finales de Grand Chelem depuis 2018, reste favorite et est toujours à la poursuite du record de titres en Grand Chelem de Margaret Smith Court (24).

Forfaits 
On note les forfaits de l'Américaine Amanda Anisimova, de l'Allemande Mona Barthel, de l'Américaine Catherine Bellis, de la Slovaque Dominika Cibulková, de la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, de la Slovaque Anna Karolína Schmiedlová, de la Tchèque Markéta Vondroušová, de l'Ukrainien Lesia Tsurenko et de la Russe Vera Zvonareva. Elles sont respectivement remplacées par Varvara Lepchenko, Kirsten Flipkens, Zhu Lin, Svetlana Kuznetsova, Marie Bouzková, Paula Badosa Gibert, Priscilla Hon, Wang Xiyu et Nicole Gibbs.

Pendant le tournoi 
La numéro 1 mondiale et tenante du titre Naomi Osaka s'incline en huitièmes de finale face à Belinda Bencic. Elle est alors assurée de perdre sa place au classement WTA au profit d'Ashleigh Barty.

Battue en finale par Bianca Andreescu, Serena Williams manque une nouvelle fois l'occasion de remporter un  titre du Grand Chelem et d'égaler ainsi le record en la matière de Margaret Smith Court. Depuis son dernier titre du Grand Chelem à l'Open d'Australie en 2017, l'Américaine a perdu les 4 finales qu'elle a disputées dans la catégorie : Wimbledon et Flushing Meadows en 2018 et 2019.

Lauréate 
Âgée de seulement 19 ans, la Canadienne Bianca Andreescu remporte le premier titre de sa carrière en Grand Chelem en s'offrant en finale Serena Williams. Il s'agit de son  sur le circuit WTA.

Primes et points 

Note : les joueuses issues des qualifications reçoivent un bonus de 40 points sur leur résultat final.

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Statistiques

Confrontations entre compatriotes

Classement par nation

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du simple dames de l'US Open
 Tournoi de qualification du simple dames de l'US Open de tennis 2019

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 

2019
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2019
Tennis en août 2019
Tennis en septembre 2019
Sport aux États-Unis en août 2019
Sport aux États-Unis en septembre 2019
Sport à New York en 2019